Hugues-Bernard Maret, politico francese
Maret Ani, tennista estone
Maret Grothues, pallavolista olandese
Les Marêts, comune francese

Altri progetti